Lohtaja kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lochteå (kommunhuvudort i Finland), Mellersta Österbotten, Karleby, 
 Lohtaja (halvö i Finland), Mellersta Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar